Turakina bezeichnet:

 Turakina (Schiff, 1902), neuseeländisches Passagierschiff
 Turakina River, Fluss in der Region Manawatū-Whanganui